Józef Dziuba (1888–1946) – pedagog, działacz niepodległościowy i sportowy, zastępca prezydenta Częstochowy.
 Józef Dziuba (1918–2008) – pułkownik Wojska Polskiego